Hlemmur — инструментальный и электронный саундтрек, написанный в 2002 году исландской группой Sigur Rós для документального фильма «Хлеммур». Диск издан в 2002 году.

Об альбоме 
Первые продажи альбома начались во время тура группы по Европе и Америке весной 2003 года. Состоит из 19 треков, некоторые из которых являются вариациями одной и той же темы. В 2007 году и фильм, и саундтрек к нему были выпущены вместе в ограниченном издании на CD и DVD на лейбле Krúnk, принадлежащем группе.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Sigur Rós
Саундтреки 2002 года